Antonio Zacco (1747-1831) – incisore e illustratore italiano
 Antonio Zacco (1674-1723) – militare italiano